Túpac Amaru - Laatste Inca-leider (gestorven 1572)
 Túpac Amaru II - 18e-eeuwse Peruaanse vrijheidsstrijder
Túpac Amaru III - Peruaanse strijder voor inheemse rechten
 Tupac Amaru Shakur - Amerikaanse rapper (1971-1996)
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru - Peruaanse terreurorganisatie